Голчаново — название нескольких населённых пунктов:
 Голчаново — деревня в Ивановском районе Ивановской области.
 Голчаново — деревня в Фурмановском районе Ивановской области.